Şamaxı Futbol Klubu tidigare Keşlə Futbol Klubu och FK Inter Baku (azerbajdzjanska: İnter İdman Klubu) är en fotbollsklubb från Azerbajdzjans huvudstad Baku. Klubben spelar säsongen 2022/2023 i Azerbajdzjans Premier League. Inter Baku har vunnit Azerbajdzjanska Premier League 2 gånger.

Meriter 
 Azerbajdzjans Premier League 2 (2007/08 och 2008/09)

 CIS Cup 1 (2011)

Placering tidigare säsonger

Inter FK (2004–2017)

Keşla FK

Şamaxı FK

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Keşla FK på Soccerway.com

 

Fotbollsklubbar i Baku
Sportklubbar bildade 1997